Il torneo di fioretto individuale maschile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 26 luglio 2021 presso la Makuhari Messe.

Risultati

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade